Соревнования по волейболу на X Всеафриканских играх проходили со 2 по 7 сентября 2011 года в Мапуту (Мозамбик) с участием 8 мужских и 8 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли: у мужчин — сборная Камеруна, у женщин — сборная Алжира.

Команды-участницы

Мужчины 
 Мозамбик — команда страны-организатора;
 Алжир, Нигерия, Камерун, Кения, Руанда, ЮАР, Сейшельские Острова — по итогам зональных квалификационных турниров.

От участия отказались финалисты предыдущего турнира сборные Египта и Туниса.

Женщины 
 Мозамбик — команда страны-организатора;
 Алжир — победитель предыдущего розыгрыша;
 Сенегал, Нигерия, Камерун, Кения, Ботсвана, Сейшельские Острова — по итогам зональных квалификационных турниров.

Система проведения турнира 
По 8 команд-участниц турнира у мужчин и женщин на предварительном этапе были разбиты на две группы. По две лучшие команды из каждой группы вышли в плей-офф, где по системе с выбыванием определили призёров турнира. Итоговые 5—8-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах предварительного этапа 3-и и 4-е места.

Результаты

Мужчины

Предварительный этап

Группа A 

 2 сентября: Камерун — Руанда 3:1 (25:20, 19:25, 25:20, 25:18); Сейшельские Острова — Мозамбик 3:0 (25:19, 25:11, 25:19).
 3 сентября: Камерун — Мозамбик 3:0 (25:17, 25:13, 25:23); Руанда — Сейшельские Острова 3:1 (27:29, 25:13, 25:10, 29:27).
 4 сентября: Камерун — Сейшельские Острова 3:0 (25:20, 25:15, 25:20); Руанда — Мозамбик 3:0 (25:17, 25:14, 25:14).

Группа B 

 2 сентября: Кения — Нигерия 3:1 (23:25, 25:22, 25:21, 25:17); Алжир — ЮАР 3:1 (25:20, 25:19, 22:25, 25:19).
 3 сентября: Алжир — Кения 3:1 (25:20, 19:25, 25:21, 25:21); Нигерия — ЮАР 3:0 (25:18, 25:22, 27:25).
 4 сентября: Камерун — ЮАР 3:0 (25:17, 25:16, 25:17); Алжир — Нигерия 3:1 (32:30, 25:19, 22:25, 25:22).

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
6 сентября
 Камерун — Кения 3:2 (25:22, 23:25, 25:17, 22:25, 15:8)
 Алжир — Руанда 3:0 (25:21, 25:16, 30:28)

Полуфинал за 5—8 места 
6 сентября
 Сейшельские Острова — ЮАР 3:1 (26:24, 20:25, 25:21, 25:20)
 Нигерия — Мозамбик 3:0 (25:10, 25:15, 25:21)

Матч за 7-е место 
7 сентября
 ЮАР — Мозамбик 3:0 (25:14, 25:12, 25:19)

Матч за 5-е место 
7 сентября
 Нигерия — Сейшельские Острова 3:0 (25:22, 25:23, 25:19)

Матч за 3-е место 
7 сентября
 Кения — Руанда 3:0 (25:15, 28:26, 25:17)

Финал 
7 сентября
 Камерун — Алжир 3:2 (23:25, 25:22, 25:17, 21:25, 15:11)

Женщины

Предварительный этап

Группа A 

 2 сентября: Кения — Сейшельские Острова 3:0 (25:22, 25:13, 25:23); Нигерия — Мозамбик 3:0 (25:20, 25:16, 25:17).
 3 сентября: Кения — Мозамбик 3:0 (25:15, 25:11, 25:13); Нигерия — Сейшельские Острова 3:0 (25:23, 25:21, 25:21).
 4 сентября: Мозамбик — Сейшельские Острова 3:2 (20:25, 25:19, 16:25, 25:20, 18:16); Кения — Нигерия 3:0 (25:13, 25:13, 25:21).

Группа B 

 2 сентября: Алжир — Ботсвана 3:1 (25:15, 19:25, 25:19, 25:16); Камерун — Сенегал 3:1 (25:14, 19:25, 25:23, 25:23).
 3 сентября: Сенегал — Ботсвана 3:1 (25:14, 20:25, 25:17, 25:20); Алжир — Камерун 3:1 (24:26, 25:11, 25:21, 25:22).
 4 сентября: Камерун — Ботсвана 3:1 (25:21, 25:16, 20:25, 25:13); Алжир — Сенегал 3:0 (25:14, 25:12, 25:19).

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
6 сентября
 Камерун — Кения 3:1 (24:26, 25:22, 31:29, 25:20)
 Алжир — Нигерия 3:0 (25:16, 25:17, 25:19)

Полуфинал за 5—8 места 
6 сентября
 Ботсвана — Мозамбик 3:0 (25:13, 25:20, 25:15)
 Сенегал — Сейшельские Острова 3:2 (32:34, 25:19, 27:25, 20:25, 15:8)

Матч за 7-е место 
7 сентября
 Сейшельские Острова — Мозамбик 3:0 (25:19, 25:7, 25:21)

Матч за 5-е место 
7 сентября
 Сенегал — Ботсвана 3:0 (25:15, 27:25, 25:14)

Матч за 3-е место 
7 сентября
 Кения — Нигерия 3:0 (25:14, 25:15, 25:18)

Финал 
7 сентября
 Алжир — Камерун 3:1 (25:14, 25:23, 18:25, 25:14)

Итоги

Положение команд

Призёры

Мужчины 
  Камерун: Жан Ндаки, Натан Вунембайна, Замгим Нонгни, Мари Энгала, Ахмед Мбутгам, Жан Ндонго, …

  Алжир: Амин Умессад, Мехди Хашеми, Али Кербуа, Биляль Суалем, Юсеф Зеруки, Халед Кессаи, …

  Кения.

Женщины 
  Алжир: Фатима Захра, Зохра Бенсалем, Лидия Улму, Муни Абдеррахим, Файза Тсабет, Салима Хаммуш, …

  Камерун.

  Кения.

Примечание

Ссылки 
 Волейбольный турнир 10-х Всеафриканских игр на сайте CAVB
 Архив волейбольных результатов (мужской турнир) 
 Архив волейбольных результатов (женский турнир) 

Волейбол на Африканских играх
2011 год в волейболе